La expresión En algún lugar puede referirse a:

 La canción En algún lugar (1987), de la banda española Duncan Dhu.
 El álbum En algún lugar (2008), de la banda argentina Smitten.